Ха́нна Кароли́на Ю́нгберг (; ) — шведская футболистка, выступавшая на позиции нападающего. Наиболее известна по своим выступлениям за футбольный клуб «Умео» и национальную сборную Швеции.

Ханна не является родственником знаменитого шведского футболиста Фредрика Юнгберга.

Карьера

Клубная 
Юнгберг выступала за такие клубы, как «Мариехем», «Суннано», «Умео». В составе последнего в 2002 году стала лучшей шведской футболисткой, завоевав «Diamantbollen». В этом же сезоне Юнгберг стала лучшим бомбардиром лиги, забив 39 мячей. Всего за «Умео» Ханна провела 227 матчей, забив 196 голов.

В 2003 году мужской футбольный клуб «Перуджа» из итальянской Серии A предлагал Ханне контракт.

17 мая 2007 год Ханна Юнгберг встала в ворота в матче Кубка Швеции с АИКом, заменив на 70-й минуте матча травмированного вратаря своей команды Каролу Сёберг. За оставшееся время Юнгберг не пропустила мячей.

В 2012 году окончила Университет Умео и получила диплом физиотерапевта.

В сборной 
Юнгберг дебютировала в сборной в возрасте 17 лет 6 февраля 1996 года в матче против сборной Испании. Всего за сборную провела 130 матчей, забив 72 гола.

Достижения

Индивидуальные 
 «Diamantbollen» (1): 2001/02
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции по футболу среди женщин (1): 2001/02 (39 голов)
 Игрок года ФИФА: 3-е место (2002/03)

ФК Умео 
 Чемпионат Швеции: семикратный чемпион (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008)
 Кубок Швеции: четырёхкратный чемпион (2001, 2002, 2003, 2007), двукратный финалист (2005, 2006)
 Суперкубок Швеции: двукратный чемпион (2007, 2008), финалист (2009)
 Лига чемпионов УЕФА: двукратный чемпион (2002/03, 2003/04), трёхкратный финалист (2001/02, 2006/07, 2007/08)

Сборная Швеции 
 Чемпионат мира: серебряный призёр (2003)
 Чемпионат Европы: серебряный призёр (2001), двукратный бронзовый призёр (1997, 2005)
 Кубок Алгарве: чемпион (2001), трёхкратный бронзовый призёр (2002, 2006, 2007)

Примечания

Ссылки 
 UEFA.com > ЧЕ среди женщин > История > 2001 > Золотой игрок > Ханна Юнгберг
 ТОП-10 величайших женщин в футболе: 9. Ханна Юнгберг
 «Женский футбол»: Ханна Юнгберг

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ЖФК «Суннано»
Игроки ЖФК «Умео»
Выпускники Университета Умео